Skwierzyna qui peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 Skwierzyna (gmina), gmina (commune) du powiat de Międzyrzecz
 Skwierzyna (ville), chef-lieu de cette gmina.